

Telecomunicazioni 
 FXO – Foreign exchange office

Codici 
 FXO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto  Nova Freixo, Cuamba, Mozambico